UK Championship 1998 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 16–29 listopada 1998 w Bournemouth International Centre w Bournemouth.

W turnieju zwyciężył Szkot John Higgins, który w finale pokonał Walijczyka Matthew Stevensa 10–6.

Nagrody 
Źródła:
 Zwycięzca: £75 000
 II miejsce: £39 000
 Półfinał: £19 750
 Ćwierćfinał: £10 080
 Last 16: £5 525
 Last 32: £3 450
 Last 64: £2 950
 Last 96: £1 460
 Last 134: £235

 Najwyższy break fazy głównej turnieju: £5 000

 Łączna suma nagród: £460 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Tegoroczna edycja turnieju UK Championship była rozgrywana po raz pierwszy w Bournemouth International Centre w mieście Bournemouth; był to pierwszy turniej rozgrywany w Bournemouth od czasu inauguracji cyklu UK Championship w 1977 roku. Dotychczas turniej ten rozgrywany był w Guild Hall w mieście Preston.
 Obrońca tytułu, Ronnie O’Sullivan nie wziął udziału w turnieju z powodu psychicznego i nerwowego wyczerpania organizmu.

Drabinka turniejowa 
Źródła:

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Breaki stupunktowe turnieju 

 141, 116, 107, 106, 101 John Higgins
 138, 128, 127, 109 Gary Ponting
 138 Dominic Dale
 136, 114 Gerard Greene
 135, 117, 105 Matthew Stevens
 130, 127 Fergal O’Brien
 126 Jimmy White
 118, 111, 104 Andy Hicks
 118 Michael Holt
 116 Mark Williams
 115, 105, 100 Dave Harold
 115 Chris Small
 114 Patrick Wallace
 113 Anthony Hamilton
 111 Martin Clark
 107, 105 Euan Henderson
 104 Peter Ebdon
 102 Lee Richardson

Przypisy 

UK Championship
1998 w sporcie
1998 w Anglii
Bournemouth